Getchell ist der Name von:

 Robert Getchell (1936–2017), US-amerikanischer Drehbuchautor und Universitätsprofessor
 Getchell Lake, ein See im US-Bundesstaat Minnesota